Базарська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Народицький район
 Базарська сільська рада — Тернопільська область, Чортківський район